Orfeu — personagem da mitologia grega
 Orfeu (filme) — filme brasileiro de 1999
 Orfeu da Conceição — obra de teatro de Vinicius de Moraes
 Orfeu Negro — filme francês do diretor Marcel Camus de 1959
 Revista Orpheu — revista literária do modernismo português
 Geração d’Orpheu — grupo associado à revista Orpheu
 Orphée de Lira — personagem da série Saint Seiya (Os Cavaleiros do Zodíaco)

Desambiguações de artes